Manufacturing Operations Management (MOM) — управление производственным процессом (операциями) — методология, позволяющая повысить автоматизацию и прозрачность производственных процессов на предприятии, а также обеспечить тесное взаимодействие между инженерными службами предприятия и его производственными подразделениями. В соответствии с международным стандартом для разработки интерфейса между предприятиями и управляющими системами ISA-95, а также, с национальным стандартом Российской Федерации «Интеграция систем управления предприятием» — ГОСТ Р МЭК 62264-1-2010, MOM включает все виды деятельности на Уровне 3 на промышленном предприятии, которые связаны рабочим потоком при производстве требуемой продукции, включая работы по ведению учета/координации процессов, и охватывают временные интервалы длительностью в несколько дней, смен, часов, минут, секунд.

Общие виды деятельности MOM 
На уровне MOM обычно выполняются следующие операции:
 формирование отчетов о выпуске продукции производственным участком, включая определение переменных производственных затрат;
 сбор и накопление данных о ходе производства на участке, о состоянии запасов, о трудозатратах, расходе сырья, использовании запчастей и энергии;
 сбор и анализ в пакетном режиме данных, требуемых для функций проектирования; это может быть, например, статистический анализ качества или другие похожие контрольные функции;
 функции, связанные с персоналом: сбор статистики выполнения рабочих операций (например, по временным затратам и составу задач), планирование отпусков, планирование подготовки кадров, согласование тарифных ставок с профсоюзом, внутреннее обучение персонала и оценка его квалификации;
 формирование оперативного производственного графика для данного уровня с охватом функций технического обслуживания, транспортных операций и обеспечение других производственных нужд;
 локальная оптимизация затрат производственного участка при выполнении календарного плана, подготовленного на уровне 4;
 изменение производственных графиков в целях компенсации простоев объекта, которые могут возникать на тех или иных участках производства.

В качестве функциональных возможностей, предоставляемых на уровне MOM может выступать:
 Управление технологическим процессом, включая интеграцию с Уровнем 1 и 2;
 Разработка и управление рецептурами продукта;
 Управление работой лаборатории (LIMS);
 Управление качеством на линии, у линии и вне линии (on-line, at line, off-line);
 Контроль соблюдения регулирующих нормативов и правил;
 Дополненная технологическая подготовка, включая дополнение и адаптацию технологических данных, полученных на Уровне 4;
 Мониторинг работы производственных линий;
 Интеллектуальная производственная аналитика, позволяющая получать интерактивные отчеты любой степени детализации (от корпорации до конкретного рабочего места);
 Двухсторонняя связь с системами смежных уровней, таких как PDM, ERP, WMS 4-го уровня и SCADA, CNC, DNC, PLC 2-го уровня;
 Человеко-машинный интерфейс (HMI).

Разработчики программных решений MOM 
 Siemens PLM Software — разработчик программных решений для управления жизненным циклом изделий, а также портфеля программных решений для управления производственными процессами (MOM)
 PINpoint Information Systems — разработчик программного обеспечения Manufacturing Operations Management (MOM) / Manufacturing Execution System (MES)
 LYNQ — разработчик онлайн-инструментов планирования, диспетчеризации, исполнения, сбора данных, отслеживания и анализа для малых и средних производителей
 Inductive Automation
 SAP AG
 Innovar Systems Smart Manufacturing
 Apache OFBiz Manufacturing
 Atachi NGIMES
 Dassault Systemes Apriso
 Lighthouse Systems
 LeaderMES
 General Electric Intelligent Platforms
 Wonderware Manufacturing Operations Management
 Queris MES
 Rockwell Automation Suite
 Simio Simulation and Scheduling Software — разработчик решения для планирования на основе моделирования для получения наиболее оптимального графика.
 Aptean — Factory MES
 Odoo Warehouse
 Talika PMS
 CyberPlan
 AIMMS
 EMANS/ANASOFT
 OSIsoft/PI System
 Plex Systems — облачное ERP решение для производства с функционалом MES/MOM
 Procurify — облачное решение для производства, предназначенное для малых и средних предприятий
 iBASEt Solumina
 Manufacturing Intelligence — разработчик MOM-решения для обрабатывающей, горнодобывающей, нефтегазовой промышленности и сельского хозяйства.

Примечания

См. также 
 Система управления производственными процессами
 Жизненный цикл изделия
 Advanced Planning & Scheduling
MES (manufacturing execution system), система управления производственными процессами

Автоматизация производства